Fondé en 2003 et basé à Bruxelles, l'Atlantis Institute est un cercle de réflexion et d'influence européen indépendant de tendance néoconservatrice réunissant des intellectuels francophones engagés dans la défense de valeurs telles que le libéralisme, l'atlantisme et la démocratisation.

Convaincu que l’État de droit et la démocratie sont des modèles universels à promouvoir activement dans toutes les régions du monde, l'Atlantis Institute a, par exemple, soutenu plusieurs initiatives d'ONG et dissidents syriens et irakiens désireux d'instaurer la démocraties dans leurs pays respectifs.

Il est actuellement dirigé par Corentin de Salle et présidé par Joël Rubinfeld. Parmi ses membres, on trouve également Ivan Rioufol, Yves Roucaute, Claude Moniquet, Florin Aftalion, Rusen Ergec, Jean-Benoît Burrion, Lucien-Samir Oulahbib, Frédéric Encel, etc.

Polémique
L'Atlantis Institute est à l'origine d'une polémique lors d'une visite d'Alan Dershowitz à Bruxelles. Répondant à une interview, le professeur américain y fustigea l'Université libre de Bruxelles alors qu'on lui avait rapporté une discussion aux relents antisémites entre une étudiante d'origine juive et un membre du corps professoral. Il s'avéra ensuite qu'aucune insulte n'avait été proférée et que l'événement avait été monté en épingle.

Liens externes

Notes et références 

Think tank européen
Néoconservatisme
Atlantisme